Засу́хин — русская фамилия. Известные носители:

 Засухин, Александр Федосеевич (1928—2012) — советский боксёр, дважды серебряный призёр чемпионата Европы.
 Засухин, Алексей Федосеевич (1937—1996) — советский боксёр, серебряный призёр чемпионата Европы.
 Засухин, Николай Николаевич (1922—1992) — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 Засухин, Пётр Алексеевич (1900—1918) — красногвардеец Сущевско-Марьинского района Москвы, молотобоец завода Павлова.



См. также 
 Засухино — название ряда населённых пунктов.